Bré steht für:

 Bray (County Wicklow) (irisch Bré), ein Badeort im irischen County Wicklow, liegt südlich von Dublin
 Centa Bré (1870–1958), deutsche Schauspielerin
 Ruth Bré (1862–1911), deutsche Mutter- und Frauenrechtlerin, Journalistin und Autorin
 Stéphane Bré (* 1966), französischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 BRE